Colpoma är ett släkte av svampar. Colpoma ingår i familjen Rhytismataceae, ordningen Rhytismatales, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Colpoma